Balakrishna o Balakrishnan es un nombre indio, derivado del dios Bala Krisná.
Personas notables con este nombre incluyen:

Balakrishna
 Nandamuri Balakrishna (1960-), actor indio de cine.
 Rasamayi Balakrishna (?), cantante, poeta y activista político indio.

Balakrishnan
 (16116) Balakrishnan, asteroide descubierto el 6 de diciembre de 1999 por el Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research Team (en Socorro).
 A. G. Balakrishnan (fl. 1960), político tamil.
 Ajit Balakrishnan (?), empresario indio, director de Rediff (Bombay).
 A. V. Balakrishnan (fl. siglo XXI), profesor y matemático estadounidense
 C. Balakrishnan (1918-1997), cirujano plástico indio
 C. N. Balakrishnan (1934), político indio
 C. V. Balakrishnan (1952), escritor indio
 David Balakrishnan (1954) músico estadounidense, fundador del Turtle Island Quartet
 Gopal Balakrishnan (fl. siglo XXI), profesor y editor estadounidense
 Hari Balakrishnan (fl. siglo XXI), profesor estadounidense de ingeniería y ciencia informática en el MIT
 Kalpathy Balakrishnan (fl. siglo XXI), percusionista indio.
 Kavitha Balakrishnan (1976), poeta, crítico de arte e investigador de arte contemporáneo indio
 K. Balakrishnan (CPI-M) (fl. siglo XXI), político comunista indio
 K. Balakrishnan (1925-1984), político, escritor y editor indio
 K. Balakrishnan (Tamil Nadu) (fl. siglo XXI), político comunista indio
 K. G. Balakrishnan (1945), político indio, jefe de justicia y director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India
 Kodiyeri Balakrishnan (1953), político comunista indio
 Krish (Vijay Balakrishnan, 1977-), cantante indio
 Madhu Balakrishnan (1974), cantante indio
 N. L. Balakrishnan (?), actor y fotógrafo indio
 P. K. Balakrishnan (1926-1991), novelista, crítico e historiador indio
 Radhika Balakrishnan (?), abogada estadounidense, activista de los Derechos Humanos
 Ranjith Balakrishnan (1964-), cineasta, guionista, productor y actor indio
 R. Balki (R. Balakrishnan) (?), cineasta indio
 S. Balakrishnan (compositor) (?), compositor indio de música para cine
 S. Balakrishnan (Modakurichi MLA) (?), político indio
 S. Balakrishnan (Mudukulathur MLA) (?), político indio
 Sheila Balakrishnan (?), obstetra y ginecóloga india
 S. K. Balakrishnan (1935-2001), político indio
 V. Balakrishnan, varias personas
 Vivian Balakrishnan (1961), política singapurense